Le Grand Prix moto d'Italie 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016. 

La compétition s'est déroulée du  au  sur le Circuit du Mugello.

C'est la  du Grand Prix moto d'Italie.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Source 

2016
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 2016
Sport en mai 2016
Ita